Bernhard Flaschberger (ur. 6 lipca 1996) – austriacki dwuboista klasyczny oraz biegacz narciarski, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów w kombinacji norweskiej.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 6 marca 2010 w Eisenerz, gdzie w zawodach juniorskich zajął 12. miejsce w Gundersenie. W 2014 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie wraz z kolegami wywalczył złoto w sztafecie. Wynik ten Austriacy z Flaschbergerem w składzie powtórzyli na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku i rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie. W 2016 roku zdobył także złoty medal w Gundersenie. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 29 listopada 2014 roku w Ruce, gdzie zajął 14. miejsce w Gundersenie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajął ostatecznie 53. miejsce.

W styczniu 2019 zakończył karierę sportową.

Od sezonu 2019/20 startuje wyłącznie w zawodach w biegach narciarskich. W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutował 13 grudnia 2020 roku w Davos, gdzie zajął 52. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 53.
 sezon 2015/2016: 53.
 sezon 2016/2017: 65.
 sezon 2017/2018: 53.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 83.
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: 52.
 sezon 2014/2015: 14.
 sezon 2015/2016: 4.
 sezon 2016/2017: 13.
 sezon 2017/2018: 6.
 sezon 2018/2019: 17.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2015: 16.
 2016: 24.
 2017: niesklasyfikowany
 2018: (50.)

Osiągnięcia (biegi narciarskie)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS (Kombinacja norweska) 
 Profil na stronie FIS (Biegi narciarskie) 

Austriaccy kombinatorzy norwescy
Austriaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996